Speciazione (evoluzione) – processo in base al quale, secondo la teoria dell'evoluzione, si formano le nuove specie
Speciazione (chimica) – distribuzione di un elemento nei suoi diversi stati di ossidazione e nelle forme libero e complessato